Сола́нт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 50 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Солант на сайті французького Національного інституту географії
 Солант на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Солант на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Солант на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Солант на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза